Теплов Анатолій Макарович ( 1936) — повний кавалер ордена Трудової Слави.
 Теплов Григорій Миколайович (1711—1779) — російський державний та культурний діяч, адьюнкт Петербурзької АН.